O GISA é uma aplicação de software destinada à gestão de arquivos, apoiando o arquivista nas múltiplas operações da cadeia arquivística e foi inicialmente desenvolvida pela ParadigmaXis, SA. O seu nome é o acrónimo do título "Gestão Integrada de Sistema de Arquivo".

Este software de gestão de sistemas de arquivo baseia-se em normas internacionais, nomeadamente no âmbito da descrição arquivística, na 
ISAD(G) e, no âmbito do controlo de autoridade, na ISAAR(CPF). Embora o desenvolvimento tenha ficado a cargo da ParadigmaXis SA, a sua concepção foi levada a cabo por um consórcio constituído pelas Câmaras Municipais do Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho e Vila do Conde e pela Universidade do Porto.

A primeira versão da aplicação foi lançada oficialmente em junho de 2005.

Em setembro de 2015, o código fonte foi disponibilizado no GitHub como código aberto, sob a licença GNU General Public License v2.0.

Mais informações 
O sítio Web do GISA é a principal fonte de informações existente e o código fonte está disponível no GitHub.

Conceitos Relacionados 
 Arquivo
 Ciência da informação

Sistemas de gestão de conteúdo